Inazuma Eleven GO Galaxy – videogioco di ruolo e di sport realizzato per il Nintendo 3DS, sviluppato e pubblicato dallo studio Level-5
 Inazuma Eleven GO Galaxy – anime di calcio e fantascienza tratto dall'omonimo videogioco della serie Inazuma Eleven